Takayuki Yoshida (japanisch , Yoshida Takayuki; * 14. März 1977 in Kawanishi) ist ein japanischer Fußballtrainer.

Er war zwischen dem 1. Februar 2015 und dem 15. August 2017 beim japanischen Erstligisten Vissel Köbe als Interimstrainer tätig. Vom 16. August 2017 bis zum 17. September 2018 und vom 17. April 2019 bis zum 8. Juni 2019 war er insgesamt 64 Spiele lang Trainer dieses Clubs.

Biografie 
Yoshida wurde am 14. März 1977 in Kawanishi geboren. Nach seinem Abitur wechselte er 1995 zu Yokohama Flügels. Er bestritt als Stürmer bereits in der ersten Saison zahlreiche Spiele und gewann 1994–1995 den Asian Cup Winners' Cup. 1998 gewann der Verein den Emperor's Cup. Im Finale erzielte er das Siegtor. Allerdings wurde der Verein Ende der Saison 1998 aus finanziellen Gründen aufgelöst, er wechselte zu Yokohama F. Marinos. Allerdings verringerte sich seine Chance zu spielen und er wechselte im Jahr 2000 zum J2 League Club Oita Trinita. Er spielte in vielen Spielen als offensiver Mittelfeldspieler. Der Verein gewann den Meistertitel im Jahr 2002 und wurde in die J1 League befördert. Er kehrte 2006 zu Yokohama F. Marinos zurück. Er verließ den Verein jedoch wegen eines Generationswechsels und wechselte 2008 zu seinem lokalen Verein Vissel Kobe. Er bestritt viele Spiele bis 2011. 2012 konnte er wegen einer Verletzung nicht spielen und der Verein stieg ab zur J2 Liga. Obwohl er an eine Pensionierung dachte, verlängerte er den Vertrag um ein Jahr. Im Jahr 2013 errang der Verein den 2. Platz und wurde in die J1 League befördert. Er zog sich Ende der Saison 2013 zurück.

Nationalmannschaftskarriere 
Im August 1993 wurde Yoshida zur U-17-Nationalmannschaft Japans für die U-17-Weltmeisterschaft 1993 gewählt und bestritt drei Spiele.

Klub Statistiken

Einzelnachweise

Weblinks 
 Trainerprofil bei Transfermarkt (de)

Fußballspieler (Yokohama Flügels)
Fußballspieler (Yokohama F. Marinos)
Fußballspieler (Ōita Trinita)
Fußballspieler (Vissel Kōbe)
Fußballtrainer (Vissel Kōbe)
Japaner
Geboren 1977
Mann